Томская — название нескольких населённых пунктов:

 Томская — деревня в Вагайском районе Тюменской области.
 Томская — деревня в Омутинском районе Тюменской области.

См. также 
 Томская агломерация
 Томская волость
 Томская губерния
 Томская область